Де́йвид Га́рнетт (Гарнет) (; 9 марта 1892 — 17 февраля 1981) — английский писатель и издатель.

Биография 
Гарнетт родился в Брайтоне. Он происходил из английской писательской династии Гарнеттов: его отец Эдвард был писателем и редактором, дед Ричард — писателем и библиотекарем, мать Констанс — переводчицей русской литературы.

Будучи антимилитаристом, Гарнетт не принимал участия в Первой мировой войне. Во время войны он работал на плодовых фермах. Он стал участником литературного объединения «Блумсбери», куда входили также Вирджиния Вулф, Артур Уэйли, Литтон Стрейчи и другие известные писатели. Известность пришла к нему после выхода романа «Женщина-лисица» (), который в 1922 году получил премию Джеймса Тейта Блэка. Гарнетт и Фрэнсис Биррелл владели книжным магазином возле Британского музея. Совместно с поэтом Фрэнсисом Мейнеллом он основал издательство Nonesuch Press. По его роману «Аспекты любви» () Эндрю Ллойд Уэббер в 1989 году написал мюзикл.

Гарнетт был дважды женат — на художнице Рэйчел Маршалл и на Анжелике Грант, дочери его друзей Ванессы Белл и Дункана Гранта. Он присутствовал при рождении Анжелики и женился на ней через двадцать лет. От двух браков у Гарнетта было шестеро детей. 

После расставания с Анжеликой Гарнетт переехал во Францию и жил в Шато де Шарри, где продолжил писать вплоть до своей кончины в 1981 году.

Творчество 
Романам Гарнетта свойственны мягкий юмор, парадоксальность, описание фантастических ситуаций. Некоторые вещи похожи на сказки. Так, в «Женщине-лисице» рассказывается о внезапном превращении молодой замужней женщины в лисицу, о том, как её муж пытался ухаживать за ней и наблюдал, как в его жене остается все меньше человеческого. Роман «Человек в зоологическом саду» повествует о юноше, после ссоры с любимой девушкой продавшем себя в зоопарк, чтобы его показывали народу. Перу Гарнетта принадлежат более 40 книг.

Переводы 
 Женщина-лисица. Человек в зоологическом саду / пер. И. Гербах, М. Любимова. : Б.С.Г.-Пресс, 2004. 256 с. (Серия: Post Factum). ISBN 5-93381-136-X
 Женщина-лисица / пер. И. Гербач. : Изд. А. Ф. Маркс, 1924.
 Человек в зоологическом саду / пер. М. М. Любимова; предисл. Мих. Левидова, М.: Соврем. проблемы, 1925.
 Возвращение моряка / пер. Л. Л. Слонимской. : Изд-во «Петроград», 1926.
 Черная жена / пер. Н. Губинского, Н. Ковальской. : Всемирная литература, Гиз, 1927. (Другой перевод «Возвращения моряка»).
 Медведь полковника Бича // Английская новелла XX века: [Сборник] / пер. с англ.; сост. и авт. вступ. ст. В. А. Скороденко. : Художественная литература, 1981.

Примечания

Литература 
 Борхес Х. Л. Дейвид Гарнетт. «Женщина-лисица», «Человек в зоопарке», «Возвращение моряка»: [из книги «Личная библиотека»] // Борхес Х. Л. Собрание сочинений: в 4 т. Т. 4. : Амфора, 2001. С. 350—351.
Элизабета Левин. Селестиальные близнецы. — М.: Амрита-Русь, 2006. — 560 с. :илл. ISBN 5-94355-445-9. — С. 497—544

Английские писатели XX века
Писатели Великобритании XX века
Группа Блумсбери
Пацифисты
Лауреаты мемориальной премии Джеймса Тейта Блэка